Troska může být:
 zbytek něčeho rozbitého či zničeného (např. zřícenina), přeneseně i zchátralá osoba
 J. M. Troska – český spisovatel
 Troska (planetka) – pojmenovaná na počest J. M. Trosky
 Troska (Polsko) – vesnice v okrese Olešnice

pomnožná varianta
 Trosky – vrch se zříceninou hradu a přírodní památka

podobné
 Troška

Externí odkazy